Магнесія — історична область у Фессалії.
 Магнесія-на-Меандрі — античне місто, що існувало в Іонії, засноване еолійцями.
 Магнесія у Сапіла — античне місто, зруйноване землетрусом.